Э́рик Пре́коп (; 8 октября 1997 года, Словакия) — словацкий футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за чешский клуб «Градец-Кралове».

Клубная карьера 
Прекоп является воспитанником «Тренчина», окончил академию клуба в 2016 году. С сезона 2016/2017 - игрок главной команды. 16 июля 2016 года дебютировал в словацком чемпионате в поединке против «Земплина», выйдя на замену на 65-ой минуте вместо Дениса Янчо.

27 июля 2016 года сыграл первый матч в еврокубках, в поединке квалификационного раунда Лиги Чемпионов против польской «Легии».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Градец-Кралове»  
 Профиль на сайте Первой лиги  

Футболисты Словакии
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Интер» Братислава
Игроки ФК «Петржалка»
Игроки ФК «Градец-Кралове»